Solura – miasto w Szwajcarii
 Solura – kanton w Szwajcarii